Regione dell'Ovest 
 Regione Occidentale del Bhutan
 Regione Occidentale del Ghana
 Regione Occidentale dell'Uganda

de:Western Region